Alfred Noack, noto anche con il nome italianizzato di Augusto Noack (1833-1895) – fotografo tedesco naturalizzato italiano
 Angelika Noack (1952) – ex canottiera tedesca
 Marianne Noack (1951) – ex ginnasta tedesca
 Michael Noack (1955) – ex calciatore tedesco orientale, dal 1990 tedesco
 Rudolf Noack (1913-1947) – calciatore tedesco
 Ute Noack (1943) – nuotatrice tedesca orientale
 Ute Noack (1961) – ex fondista tedesca orientale